IKO est un sigle qui peut désigner :
 IKO (International KiteBoarding Organization), une organisation pour les sports de glisse aérotractés.

IKO est un code qui peut désigner :
 , un aéroport non surveillé situé à Nikolski, en l'Alaska, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports